Nașterea lui Venus se poate referi la nașterea zeiței mitologice Venus. Alte utilizări includ:

În pictură, termenul „nașterea lui Venus” a fost adesea alternat cu Venus Anadyomene. Au fost realizate mai multe picturi pe această temă, printre care:

 Nașterea lui Venus (Botticelli)
 Nașterea lui Venus (Boucher)
 Nașterea lui Venus (Bouguereau)
 Nașterea lui Venus (Cabanel)
 Nașterea lui Venus, o pictură de Amaury Duval
 Nașterea lui Venus (Gérôme)

În literatură:
 The Birth of Venus (roman), un roman scris de Sarah Dunant

În muzică:
 La Naissance de Vénus, o operă corală a lui Gabriel Fauré

Vezi și 
 Nașterea Afroditei